De  FA Community Shield 2014 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 92e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen. 

De wedstrijd gespeeld in het Wembley Stadium te Londen op 10 augustus 2014 door Manchester City, dat in het seizoen 2013/2014 de Premier League won, en Arsenal, de winnaar van de FA Cup in 2014. Arsenal won de supercup met 3–0. De Belg Dedryck Boyata (Manchester City) speelde volledige wedstrijd, de Nederlander Karim Rekik was negentig minuten bankzitter bij City.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2013/14
 Finale FA Cup 2014
 Finale League Cup 2014

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2014